Villtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Villtjärnen, Hälsingland, sjö i Ovanåkers kommun,  (19,2 ha)
Villtjärnen (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Villtjärnen (Holmöns socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun, 
Nedre Villtjärnen, sjö i Lycksele kommun,  (4,86 ha)
Övre Villtjärnen, sjö i Lycksele kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn